Альшевський () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Альшевський Станіслав Володимирович (1991) — російський хокеїст.
 Альшевський Ярослав Володимирович (1991) — російський хокеїст.

Російські прізвища